GWO est un sigle qui peut désigner :
 , un outil d'optimisation des sites web, intégré dans Google Analytics en 2012.

 Frant Gwo (1980-), un réalisateur chinois

Voir aussi
 Gwo ka, genre musical de la Guadeloupe